Српска лига Војводина је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне — Банатска, Бачка и Новосадско-сремска.

Клубови у сезони 2015/16.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине

Српска лига Војводина
Војводина